«Ternero», o «ternera», puede referirse a:

Zoología 
 Ternero, cría de la vaca.
Tipos de carne
 Ternera de Aliste, tipo de carne con garantía de calidad procedente de la comarca de Aliste (Zamora), España.
 Ternera de Kobe, tipo de carne de la raza negra Tajima-ushi de vacuno Wagyū.
 Ternera de Mishima, tipo de carne de ternera producida en Japón.
Recetas
 Ternera chow fun, plato característico de cocina cantonesa.
 Ternera con pimiento, plato salteado chino-estadounidense.

Miscelánea 
 El Ternero (C.P. 26212), entidad local menor del municipio de Miranda de Ebro, Burgos, España.
 Freddy Ternero (1962-), futbolista y entrenador del fútbol peruano.
Ternero: el hueso generalmente de los terneros es utilizado como ingrediente en la mayoría de las nuevas industrias cerveceras.
El principal objetivo de estas empresas es el de causar angustia a sus consumidores como en especial a la gente vegetariana, ya que no posee ningún tipo de componente proveniente de "terneros"